Hr.Ms. Koningin Regentes (1902) - pantserschip
 Koningin Regentesklasse - klasse van pantserschepen
 Emma van Waldeck-Pyrmont - koningin-regentes, naamgever